Касансай может означать:

 Касансай (город) — город в Наманганской области Узбекистана, центр Касансайского района.
 Касансай (река) — река в Киргизии и Узбекистане, правый приток реки Сырдарьи.
 Касансай (футбольный клуб) — футбольный клуб в одноимённом городе.
 Касансай (стадион) — домашний стадион одноимённого клуба.

См. также 
 Касансайский район
 Касан-Сайское водохранилище